

Ім'я 
Данко — слов'янське ім'я.

 Данко Лазович — сербський футболіст, нападник клубу «Партизан».
 Данко Цвєтичанин — хорватський баскетболіст, олімпійський медаліст.
 Данко — герой третьої частини твору Максима Горького «Стара Ізергіль», який пожертвував собою і врятував народ за допомогою «палаючого серця».

Прізвище 
 Осип Данко — український вчений, бібліограф, правник, громадський, культурний і політичний діяч в США.
 Данко Петро Павлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рік Данко — канадський музикант українського походження, найбільш відомий як член гурту The Band.
 Андрей Данко — голова Словацької національної партії

Див. також 
 9812 Данко — астероїд головного поясу.